

Anni
65 – anno del I secolo d.C.
65 a.C. – anno del I secolo a.C.

Cinema 
 65 - Fuga dalla Terra (65) –  film del 2023 diretto da Scott Beck e Bryan Woods

Matematica
65 – numero naturale